Ženská čtyřhra BNP Paribas Open 2017 probíhala v první polovině března 2017. Do deblové soutěže indianwellského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár Bethanie Matteková-Sandsová a Coco Vandewegheová, jehož členky nestartovaly společně. Matteková-Sandsová vytvořila nejvýše nasazenou dvojici se stabilní českou partnerkou Lucií Šafářovou, aby v semifinále podlehly dvojici Čan Jung-žan a Martina Hingisová. Spoluhráčkou Vandewegheové se stala krajanka Shelby Rogersová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Andreji Klepačové a Maríi José Martínezové Sánchezové.

Vítězem se stal šestý nasazený tchajwansko-švýcarský pár Čan Jung-žan a Martina Hingisová, který ve finále zdolal českou dvojici Lucie Hradecká a Kateřina Siniaková po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1000 bodů a získaly premiérovou společnou trofej.

Čanová vybojovala dvacátý první deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Hingisovou to bylo padesáté šesté takové turnajové vítězství. Švýcarka s československými kořeny již na Indian Wells Masters triumfovala v letech 1999 a 2015. Bodový zisk Siniakové zajistil debutový průnik do první světové dvacítky žebříčku WTA ve čtyřhře, když se v následném vydání posunula na 20. místo.

Nasazení párů 
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (semifinále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (semifinále)
  Caroline Garciaová /  Karolína Plíšková (1. kolo)
  Sania Mirzaová /  Barbora Strýcová (čtvrtfinále)
  Andrea Hlaváčková /  Pcheng Šuaj (2. kolo)
 ' Čan Jung-žan /  Martina Hingisová (vítězky)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (2. kolo)  Abigail Spearsová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)''

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BNP Paribas Open 2017